I Am a Hero steht für:

 I Am a Hero (Manga), Manga von Kengo Hanazawa (2009 bis 2017)
 I Am a Hero (Film), japanischer Film von Shinsuke Satō (2015)